Карел Гофмайстер — чеський піаніст
 Рамона Терезія Гофмайстер — німецька сноубордистка

Див. також  
 Гофмейстер